Санта Марија Асунсион има више значења:

 Санта Марија Асунсион (Тулансинго де Браво), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Санта Марија Асунсион (Испантепек Нијевес), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Асунсион (Сантијаго Хустлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику